Utzschneider ist ein Nachname, den folgende bekannte Persönlichkeiten tragen:

 Helmut Utzschneider (* 1949), Professor für Altes Testament
 Joseph von Utzschneider (1763–1840), deutscher Techniker und Unternehmer, Zweiter Bürgermeister von München (1818–23)
 Peter Utzschneider (* 1946), deutscher Bobfahrer
 Sandra Utzschneider (* 1973), deutsche Orthopädin